Franciaország
Saint-Genis, település Hautes-Alpes megyében
Saint-Génis-des-Fontaines, település Franciaországban, Pyrénées-Orientales megyében
Saint-Genis-du-Bois, település Franciaországban, Gironde megyében
Saint-Genis-de-Saintonge, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Saint-Genis-sur-Menthon, település Franciaországban, Ain megyében
Saint-Genis-Pouilly, település Franciaországban, Ain megyében
Saint-Genis-d’Hiersac, település Franciaországban, Charente megyében
Saint-Genis-l'Argentière, település Franciaországban, Rhône megyében
Saint-Genis-les-Ollières, település Franciaországban, Métropole de Lyon különleges státuszú nagyvárosban
Saint-Genis-Laval, település Franciaországban, Métropole de Lyon különleges státuszú nagyvárosban